

Населені пункти та їхні частини
 Млинськ — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Млинськ — село в гміні Каліська Староґардського повіту Поморського воєводства
 Млинськ — осада в гміні Папово-Біскупе Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки